Barra do Piraí (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro
 Barra do Piraí (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro